Zeitvogel ist der Familienname folgender Personen: 

 Hugo Zeitvogel (1903–1982), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden
 Michael Zeitvogel (* 1955), deutscher Fußballspieler